Iaşi puede referirse a:
 El distrito rumano de Iaşi, en la región de Región de Moldavia (Rumania);
 La ciudad rumana de Iaşi, capital del distrito homónimo.